

Persone 
 Caio – papa della chiesa cattolica (283-296)
 Caio (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Caio (1974) – ex cestista brasiliano
 Caio (1975) – ex calciatore brasiliano
 Caio (1986) – calciatore brasiliano
 Caio (1994) – calciatore brasiliano

Altro 
 Caio – variante del nome proprio di persona italiano maschile Gaio
 Caio – cognome italiano
 Caio – uno dei nomi del celebre terzetto Tizio, Caio e Sempronio
 Caio – personaggio del film d'animazione La spada nella roccia
 Caió – settore della Guinea-Bissau
 Monte Caio – monte dell'Appennino parmense

Pagine correlate 
 Kaio
 Gaio (disambigua)